Эль-Эхидо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 227 км². Население 85389 человек (на 2010 год). Расстояние 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web ayuntamiento 
 Web Instituto Municipal de Deportes 
 Web Radio Municipal. Emisión en Directo por Internet 
 
 
 
 Festival de Teatro 
 
 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии